Englischer Kanal bezeichnet:

 den Ärmelkanal
 ein unvollendetes Bauprojekt in Schweden, siehe Englischer Kanal (Schweden)